Marbach, ciudad en:
 Alemania:
Marbach am Neckar, Baden-Württemberg, a las orillas del Río Neckar donde se conserva la casa de Friedrich von Schiller. Tiene aproximadamente 15000 habitantes.
Austria: 
Marbach an der Donau
Suiza:
Marbach, comuna suiza del cantón de Lucerna.
Marbach, comuna suiza del cantón de San Galo.